Торресилья-де-ла-Абадеса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 26,99 км². Население — 314 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида